Bourbotte ist der Familienname folgender Personen:

François Bourbotte (1913–1972), französischer Fußballspieler
Gérard Bourbotte (* 1934), französischer Fußballspieler